Contea di Dallas o Dallas County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

Contea di Dallas – Alabama
Contea di Dallas – Arkansas
Contea di Dallas – Iowa
Contea di Dallas – Missouri
Contea di Dallas – Texas